Jiří Valdemar Dánský (Jiří Valdemar Karel Axel; 16. dubna 1920, Gentofte – 29. září 1986, Kodaň) byl dánský princ.

Život 
Princ Jiří se narodil jako starší ze dvou synů prince Axela Dánského a jeho manželky Markéty Švédské. V důsledku dánského zákona o nástupnictví z roku 1953, který omezil následníky trůnu na potomky krále Kristiána X. a jeho manželky Alexandriny Meklenbursko-Zvěřínské, ztratil své místo v linii nástupnictví.

Manželství 
16. září 1950 se třicetiletý princ na hradě Glamis oženil s o tři roky starší vikomtesou Annou Ansonovou, která se v roce 1948 rozvedla s vikomtem Thomasem Ansonem. Anna byla dcerou Johna Bowes-Lyona a Fenelly Hepburn-Stuart-Forbes-Trefusisové, a tedy sestřenicí britské panovnice Alžběty II. Manželství zůstalo bezdětné. Jiří působil jako vojenský atašé v Londýně a vojenský, námořní a letecký atašé v Paříži.

Princ Jiří zemřel 29. září 1986 v Kodani ve věku 66 let.

Tituly a oslovení 
 16. dubna 1920 – 29. září 1986: Jeho Výsost princ Jiří Valdemar Dánský

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Narození 16. dubna
Narození v roce 1920
Narození v Gentofte
Úmrtí 29. září
Úmrtí v roce 1986
Úmrtí v Kodani
Dánští princové
Glücksburkové
Čestní rytíři-komandéři Královského Viktoriina řádu
Muži